Аска́т — село в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в  Узнезинское сельское поселение.

География 
Село расположено на левом берегу реки Катунь, к югу от Горно-Алтайска, в месте впадения реки Аскат в реку Катунь.

Население

Транспорт 
Село связано с Чемальским трактом бетонным автомобильным мостом через Катунь, построенным в 2003 году. До 2014 года рядом с ним располагался подвесной пешеходный мост, но он был уничтожен паводком. Рейсовые автобусы, следующие по Чемальскому тракту, делают остановку напротив автомобильного моста.

От Аската вверх по течению Катуни идет асфальтированная дорога до сел Анос и Аюла, где также есть пешеходный и автомобильный мосты через Катунь. Вниз по течению идет грунтовая дорога до Голубых озер, которую можно преодолеть пешком или на подготовленном транспорте.

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района